Majankari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Majankari (ö i Birkaland), Nordvästra Birkaland, 
 Majankari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar